Philipp Winzip (né le  à Klagenfurt en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace autrichien.

Biographie

En club 
Winzig est formé par le club du Klagenfurter AC, il fait ses premiers pas en junior en 1999. Cette même année, il commence à jouer dans la Nationalliga, avec le Team Kärnten 2006. Il passe ensuite par les équipes du Klagenfurter AC, EC Red Bull Salzbourg, EHC Linz, EV Zeltweg, Graz 99ers, ATSE Graz et EK Zell am See.

Au niveau international 
Winzig a représenté l'Autriche en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|1999-2000 || Klagenfurter AC U20 ||Autriche U20 ||- ||- ||- ||- ||- || -|| -|| -|| -|| -
|-
| Team Kärnten 2006||Nationalliga || 9|| 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2000-2001|| Klagenfurter AC U20 || Autriche U20 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - ||-
|-
| Klagenfurter AC || EBEL || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| rowspan=2|2001-2002|| Klagenfurter AC U20 || Autriche U20 || 23|| 30|| 26|| 56|| 12|| -|| -|| -|| - ||-
|-
| Klagenfurter AC || EBEL || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| rowspan=2|2002-2003|| Klagenfurter AC U20 || Autriche U20 || 26|| 34|| 52|| 86|| 32|| -|| -|| -|| - ||-
|-
| Klagenfurter AC || EBEL || 9 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
|2003-2004|| Klagenfurter AC|| EBEL || 38|| 2|| 1|| 3|| 4|| 4|| 0|| 0|| 0 ||0
|-
| rowspan=2|2004-2005|| EC Red Bull Salzbourg|| EBEL || 45|| 1|| 6|| 7|| 10|| -|| -|| -|| - ||-
|-
| EC Red Bull Salzbourg II || Nationalliga || 25 || 10 || 9 || 19 || 62 || - || - || - || - || - 
|-
|2005-2006|| EHC Linz|| EBEL || 43|| 5|| 6|| 11|| 14|| -|| -|| -|| - ||-
|-
|2006-2007|| EHC Linz|| EBEL || 54|| 2|| 7|| 9|| 16|| 3|| 0|| 0|| 0 ||0
|-
|2007-2008|| EV Aicall Zeltweg|| Nationalliga || 32|| 16|| 23|| 39|| 101|| 5|| 2|| 0|| 2 ||8
|-
| rowspan=2|2008-2009|| Graz 99ers|| EBEL || 31|| 2|| 0|| 2|| 8|| -|| -|| -|| - ||-
|-
| EV Aicall Zeltweg || Nationalliga || 14 || 12 || 13 || 25 || 30 || 4 || 2 || 2 || 4 || 4 
|-
|2009-2010|| ATSE Graz|| Oberliga || 20|| 21|| 19|| 40|| 60|| 10|| 11|| 13|| 24 ||14
|-
|2010-2011|| ATSE Graz|| Nationalliga || 33|| 11|| 17|| 28|| 52|| 8|| 1|| 5|| 6 ||16
|-
|2011-2012|| ATSE Graz|| Nationalliga || 32|| 23|| 27|| 50|| 26|| 11|| 5|| 6|| 11 ||16
|-
|2012-2013|| EHC Lustenau|| Inter-National League || 28|| 13|| 21|| 35|| 84|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| EK Zell am See|| Inter-National League || 36 || 21 || 29 || 50 || 22 || 8 || 5 || 8 || 13 || 8
|-
|2014-2015|| HC Kapfenberg Steelers|| Inter-National League || 28 || 24 || 31 || 55 || 38 || 4 || 2 || 1 || 3 || 8
|-
|2015-2016|| EHC Lustenau|| Inter-National League || 27 || 14 || 18 || 32 || 40 || 11 || 10 || 2 || 12 || 31
|-
| 2016-2017 || EHC Lustenau|| Alps HL ||  40 || 15 || 25 || 40 || 38 || 4 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 2017-2018 || EHC Lustenau|| Alps HL || 37 || 12 || 17 || 29 || 40 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || EHC Lustenau|| Alps HL || 40 || 7 || 29 || 36 || 46 || 12 || 2 || 5 || 7 || 6

Au niveau international 

| 2003 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 1|| 0|| 1|| 6

Références 

Naissance à Klagenfurt
Naissance en mars 1983
Joueur autrichien de hockey sur glace
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du EHC Liwest Linz
Joueur du Graz 99ers
Joueur de l'ASTE Graz
Joueur du EHC Lustenau
Joueur du EK Zell am See
Joueur du EV Zeltweg
Attaquant de hockey sur glace